СПИК — Специальный инвестиционный контракт, форма стимулирования инвестиций в России с 2015 года.
СПИК — Санкт-Петербургская интернет-конференция, например, СПИК 2017 29—30 мая (более 2000 участников, 250 докладов)

Фамилия 
Спик — фамилия. Известные носители:
 Спик, Джон Хеннинг (1827—1864) — исследователь Африки.
 Спик, Ли (1980—2015) — английский профессиональный игрок в снукер.